Алекса́ндр Влади́мирович Пономарёв:
 Пономарёв, Александр Владимирович (род. 1961) — музыкальный продюсер, юрист.
 Пономарёв, Александр Владимирович (род. 1986) — российский футболист.